III liga polska w piłce nożnej (1988/1989) – 37. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 114 drużyn, grających w 8 grupach. W tym sezonie drużyna, która wygrała dany mecz różnicą co najmniej trzech bramek otrzymywała za zwycięstwo 3 punkty, a drużyna przegrana w tym meczu traciła jeden punkt w tabeli. Do klasy okręgowej spadło łącznie 50 drużyn ponieważ w następnym sezonie liczba grup w III lidze została zmniejszona do 4.

Nowe zespoły 
(S) 8 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

(B) 32 drużyny, które uzyskały awans z lig okręgowych

Grupa I 
Tabela końcowa:

Grupa II 
Tabela końcowa:

Grupa III 
Tabela końcowa:
Tabela końcowa:

 Śniardwy Orzysz wycofał się przed rozpoczęciem rundy wiosennej, a jego wyniki anulowano

Grupa IV 
Tabela końcowa:

Grupa V 
Tabela końcowa:

Grupa VI 
Tabela końcowa:

Grupa VII 
Tabela końcowa:

 Hutnik Warszawa został przeniesiony z grupy III

Grupa VIII 
Tabela końcowa:

Baraże o II ligę 
Po zakończeniu sezonu rozegrano mecze barażowe o 8 miejsc w II lidze w sezonie 1989/1990 między zespołami z miejsc 7–10 w obu grupach II ligi a mistrzami grup III ligi:

Do drugiej ligi awansowały: Miedź Legnica, Siarka Tarnobrzeg i Stal Stocznia Szczecin.

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
1988 w polskim sporcie
1989 w polskim sporcie